Charlie Ward (golfer), Engels professioneel golfer
Charlie Ward (basketballer), Amerikaans professioneel basketbalspeler
Charlie Ward (football), Amerikaanse footballspeler